Buzzard Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Butte (Coos County, Oregon)	
 Buzzard Butte (Tillamook County, Oregon)	
 Buzzard Butte (South Dakota)